Укуров — ингушская фамилия. Известные носители:
 Укуров, Тонт Наурузович (1865—1934) — генерал Российской императорской армии.
 Укуров, Хаджибикар Баматгиреевич (1956) — генерал-лейтенант Российской армии.